Румунски се може односити на:
Румунски језик, један од романских језика
Румунија, једна од чланица ЕУ
Румуни, романску нацију